Île de Beauté ist der Name folgender Schiffe:

 Ile de Beauté, als Passagierschiff früherer Name von Kreta (Schiff, 1930)
 Île de Beauté (Schiff, 1979), Fährschiff

Siehe auch:
 Isle of Beauty, Isle of Splendour, Nationalhymne des Commonwealth of Dominica
 Korsika, Île de Beauté ist der französische Beiname der Insel